921 км, 921-й киломе́тр — топоним в пост-СССР.

По происхождению — название по расстоянию от узловых станций, от которых начинается километраж на линиях, где расположены платформы.

 921 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Северная железная дорога (Архангельская область). Код 298231.
 921 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Казахстанская железная дорога. Код 683757.